Schloss Ort bezeichnet folgende Schlösser:

 Schloss Ort am Traunsee bei Gmunden, Oberösterreich
 Schloss Ort, bekannter als Schloss Jaidhof, in Jaidhof, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schloss Ort im Innkreis, abgegangenes Schloss in Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schloss Orth